

Нідердорф (Саксонія) — громада, федеральна земля Саксонія

Нідердорф — громада в кантоні Базель-Ланд